Айдарлысай — река в Казахстане, протекает по Актюбинской области. Устье реки находится в 10 км от устья реки Сынтас по левому берегу. Длина реки — 13 км. В 2 км от устья, по левому берегу впадает река Былкылдаксай.

Примечания 

Бассейн Киялы-Бурти
Реки Актюбинской области